Acheloma (también conocido como Trematops milleri) es un género extinto perteneciente al orden Temnospondyli que vivió durante el Pérmico Temprano, aproximadamente entre hace 279 a 279 millones de años. La especie tipo es A. cumminsi. Trematops milleri es sinónimo de Acheloma. Como otros trematópidos, Acheloma era un gran carnívoro terrestre. Una especie, A. dunni, puede haber sido el mayor depredador de la diversa fauna fósil de Richards Spur en Oklahoma. El siguiente cladograma muestra la posición filogenética de Acheloma, según Polley & Reisz, 2011.

Referencias 

Temnospondyli
Fósiles de América del Norte
Fósiles del Pérmico